Бори́с Петро́вич Ба́бкин (, Курск — 3 мая 1950, поезд Атлантик-Сити — Монреаль) — русский физиолог, ученик И. П. Павлова.

Биография 
Родился 5 января 1877 года в Курске, в дворянской семье. В 1901 году с золотой медалью окончил Военно-медицинскую академию Санкт-Петербурга. Через 3 года защитил докторскую диссертацию. Получив направление на стажировку за границу, работал в лабораториях Э. Фишера, Э. Геринга и на биологической станции в Неаполе.

В 1912 году принял должность адъюнкт-профессора Новоалександрийского института сельского хозяйства и лесоводства. В 1915 году переехал в Одессу и стал профессором Новороссийского университета. В 1922 году эмигрировал в Англию. В 1922—1924 работал в Лондонском университете. 

С 1924 года до конца своей жизни жил и работал в Канаде.

С началом Великой Отечественной войны Борис Петрович передал значительную сумму из своих личных средств в фонд помощи Красной Армии.

В 1932 году избран членом Леопольдины.

Внёс значительный вклад в изучение физиологии пищеварения (механизм секреции поджелудочной железы и желудочного сокоотделения, деятельность слюнных желёз).

Награждён медалью Фрайденвальда Американской гастроэнтерологической ассоциации (1949). В 1950 году был избран членом Лондонского королевского общества.

Сочинения 
 Опыт систематического изучения сложно-нервных (психических) явлений у собак. — СПб. 1904 (Диссертация).
 Внешняя секреция пищеварительных желез. 2 изд. — М., Л. 1927.
 Секреторный механизм пищеварительных желез. Пер. с англ. — Л.: Медгиз, 1960 — 777 с.

Интересные факты 

 Борису Петровичу Бабкину иногда ошибочно приписывается авторство Ладонно-ротового рефлекса новорожденных (Бабкина), который () на самом деле был описан профессором-педиатром из Воронежа Петром Семёновичем Бабкиным, его однофамильцем. Борис Петрович Бабкин же никогда не занимался новорождёнными; его научные интересы лежали в плоскости изучения физиологии пищеварительной системы.

Примечания

Литература 
 Квасов Д. Г., Фёдорова-Грот А. К. Физиологическая школа И. П. Павлова. — Л. 1967, с. 38—40.
 Синельников В. Бабкин Борис Петрович / Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть XX века. Энциклопедический биографический словарь. М.: РОССПЭН, 1997
 Ульянкина Т. И. (2000). Опыт изгнания: русские ученые в Великобритании в 1917—1940 гг.

Ссылки 
 Boris Petrovitch Babkin 1877—1950 // Obituary Notices of Fellows of the Royal Society 1952—1953, vol. 8 pp. 13—23, plate, by I. de Burgh Daly, S. A. Komarov and E. G. Young 
 Курская областная научная библиотека имени Н. Н. Асеева

Физиологи Российской империи
Русские эмигранты первой волны в Канаде
Члены Лондонского королевского общества
Члены Леопольдины